San Francisco est la traduction espagnole de  et peut renvoyer à :

Toponymes

San Francisco (Argentine)
 San Francisco del Chañar
 San Francisco de Laishi
 San Francisco del Monte de Oro
 San Francisco, un volcan à la frontière entre l'Argentine et le Chili
 Paso de San Francisco, col de la Cordillère des Andes.

San Francisco (Australie)

San Francisco (Antioquia)
 San Francisco (Putumayo)
 San Francisco de Sales

San Francisco (Costa Rica)

San Francisco de Macorís

San Francisco de Quito, nom officiel de la capitale

San Francisco, station de la ligne 11 du métro de Madrid.

San Francisco (Californie)
 Séisme de 1906 à San Francisco
 Baie de San Francisco 
 Péninsule de San Francisco
 Université de San Francisco 
 Conférence de San Francisco
 Traité de San Francisco
 San Francisco (Nouveau Mexique)
 Plantation de San Francisco (Louisiane)
 San Francisco (Texas)
 San Francisco (Puerto Rico)
 Pics San Francisco

San Francisco (Atlántida)
 San Francisco (Lempira)

San Francisco (Guatemala)

L'île de San Francisco, dans le golfe de Californie
 , dans l'État de Nayarit
 San Francisco de Borja, municipalité de l'État de Chihuahua
 San Francisco Xonacatlán, dans l'État de Mexico

San Francisco de Cuapa

, localité du district de Panamá dans la province de Panama.
 dans la province de Veraguas. 
  localité du  dans la province de Veraguas.

San Francisco, dans la province de Agusan del Sur ;
 San Francisco, dans la province de Cebu ;
 San Francisco, dans la province de Leyte du Sud ;
 San Francisco, dans la province de Quezon ;
 San Francisco (Anao-Aon), une municipalité de la province de Surigao du Nord.

San Francisco Chinameca ;
 San Francisco Menéndez.

San Francisco : localité de la paroisse civile de Pao de Zárate, dans la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua ;
 San Francisco : capitale de la paroisse civile de San Francisco, de la municipalité de Bolivariano Angostura dans l'État de Bolívar ;
 San Francisco : capitale de la paroisse civile de Montes de Oca, de la municipalité de Torres dans l'État de Lara ;
 San Francisco : capitale de la paroisse de San Francisco de la municipalité d'Acosta dans l'État de Monagas ;
 San Francisco de Cara : capitale de la paroisse civile de San Francisco de Cara de la municipalité de Urdaneta, dans l'État d'Aragua ;
 San Francisco de Guayo : capitale de la paroisse civile de Padre Barral de la municipalité d'Antonio Díaz dans l'État de Delta Amacuro ;
 San Francisco de Macaira : capitale de la paroisse civile de San Francisco de Macaira de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico ;
 San Francisco de Tiznados : capitale de la paroisse civile de San Francisco de Tiznados de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico ;
 San Francisco de Yare : chef-lieu de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda ;
 San Francisco de Yuruaní : une localité de la municipalité de Gran Sabana dans l'État de Bolívar.

Subdivisions 
 San Francisco ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs municipalités du pays : 
 San Francisco, l'une des vingt-cinq municipalités de l'État de Falcón
 San Francisco, l'une des vingt-et-une municipalités de l'État de Zulia
 San Francisco, la capitale de la paroisse civile de San Francisco de la municipalité de Píritu dans l'État d'Anzoátegui
 San Francisco ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays : 
 San Francisco, l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Píritu dans l'État d'Anzoátegui ;
 San Francisco, l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolivariano Angostura dans l'État de Bolívar ;
 San Francisco, l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Tovar dans l'État de Mérida ;
 San Francisco, l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Acosta dans l'État de Monagas ;
 San Francisco, l'une des deux divisions territoriales et statistiques et l'unique paroisse civile de la municipalité de Península de Macanao dans l'État de Nueva Esparta ;
 San Francisco, une des sept paroisses civiles de la municipalité de San Francisco dans l'État de Zulia
 San Francisco de Cara, l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Urdaneta, dans l'État d'Aragua ;
 San Francisco Javier de Lezama, l'autre nom de Lezama, l'une des sept [paroisses civiles de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico ;
 San Francisco de Macaira, l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico ;
 San Francisco de Tiznados, l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico ;
 San Francisco de Yare, l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda.

Hydronyme 

 Le río San Francisco, une rivière argentine, affluent du Río Bermejo
 Le río San Francisco, une rivière colombienne, affluent du Río Bogotá
 Le rio São Francisco, un fleuve brésilien

Arts 

 San Francisco est un film de W. S. Van Dyke (1936)
 San Francisco, de l’opérette Minnie Moustache (1956), paroles de Jean Broussolle, musique de Georges Van Parys, chanson des Compagnons de la chanson.
 San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) est une chanson de Scott McKenzie (1967)
 San Francisco est une chanson de Maxime Le Forestier (1972)
 San Francisco (You've Got Me) est une chanson du groupe Village People sortie en 1977
 San Francisco est chanson de Cascada extrait de l’album Original Me (2011)

 '' de Liliana Cavani, 1966, avec Lou Castel et Marco Bellocchio)

Navire 
 Le San Francisco, porte-conteneurs mis en service en 1970.

Typographie 
 San Francisco, police d’écriture créée pour l’Apple Macintosh
 San Francisco, police d’écriture créée pour l’Apple Watch

Autres
 San Francisco, cocktail fruité à base de vodka et de triple sec

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes en Espagne
Homonymie de localités aux États-Unis